Je každoročně udělovaná trofej pro brankáře s nejlepším procentuálním hodnocením v základní části švédské Svenska hockeyligan.

Držitelé 

Trofeje a ocenění Svenska hockeyligan